Сан Педро Атојак има више значења:

 Сан Педро Атојак (Марискала де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Педро Атојак (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Атојак (Сан Педро Атојак, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику